Georg Anton Krohg kan syfta på minst två personer:

Georg Anton Krohg (1734–1797), norsk militär
Georg Anton Krohg (1817–1873), norsk   publicist